Hod oštěpem žen na Mistrovství světa v atletice 2017 probíhal 6. (kvalifikace) a 8. srpna (finále). Ve finále zvítězila Barbora Špotáková výkonem 66,76 m ze 2. série.

Kvalifikace

Kvalifikační skupina A

Kvalifikační skupina B

Finále

Celkové pořadí

Odkazy

Externí odkazy 
 Hod oštěpem žen na oficiálních stránkách IAAF

Ženy hod oštěpem
Hod oštěpem